Цей список є списком видів ссавців, записаних на Гваделупі. Із 30 зазначених у таблиці видів, 1 зниклий, 0 перебуває в критичному становищі, 0 перебувають під загрозою зникнення, 5 є уразливими, 0 близьких до загрозливого стану.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Гваделупа